Por Castelo do Mau Vizinho você pode estar à procura do:
 Castelo do Mau Vizinho, também conhecido como Castelo dos Mouros, no Distrito de Vila Real; ou do
 Castelo do Mau Vizinho, também conhecido como Castelo de Pontega, no Distrito de Évora;

ambos em Portugal.

Desambiguação